Luciérnagas (pel·lícula): pel·lícula dramàtica de temàtica LGBT mexicana de 2018.
 Luciérnagas (novel·la): novel·la d'Ana María Matute publicada per primera vegada el 1953.